Brautstein ist der Name von:

 Brautstein (Harz) (), nahe Goslar, im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Brautstein (Reinhardswald) (), nahe Trendelburg, im Reinhardswald, Landkreis Kassel, Hessen

Siehe auch:
 Brautsteine (Begriffsklärung)